Rungkom (Batee), een plaats in Indonesië
Rungkom (Meureudu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing